Гудырвож:

 Гудырвож (приток Верхней Одесы) — река в России , протекает в Республике Коми.
 Гудырвож (приток Вуктыла) — река в России , протекает в Республике Коми.
 Гудырвож (приток Сочи) — река в России , протекает в Республике Коми.